Бузонви́ль () — кантон во Франции, в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Мозель, округ Форбак — Буле-Мозель.

Численность населения кантона в 2007 году — 34439 человек. До марта 2015 года кантону в составе округа Буле-Мозель административно подчинены 32 коммуны.
						
Код INSEE кантона — 5704. В составе кантона Бузонвиль с марта 2015 года 55 коммун, административный центр — Бузонвиль.

Коммуны кантона 
До марта 2015 года в составе кантона 32 коммуны:

См. также  
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки  
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Мозель